Esistono più comuni francesi con questo nome
 Vieux-Pont – Orne
 Vieux-Pont-en-Auge